James Lipton (1926-2020), écrivain et poète américain ; 
  (1940-), auteur et metteur en scène ; 
  (1944-), juge jamaïcain ;
 Peggy Lipton (1946-2019), actrice américaine ; 
 Richard J. Lipton (1946-), chercheur américain en informatique ; 
 Seymour Lipton (1903-1986), sculpteur américain ;
 Thomas Lipton (1848-1931), commerçant écossais, de qui dérivent les noms :
 Lipton, la marque de thé dont il est le créateur ; 
 Lipton Ice tea, une boisson à base de thé glacé ; 
 la Copa Lipton, une compétition de football ; 
 le trophée Sir Thomas Lipton, une autre compétition de football.